Pierre Bodard ist der Name folgender Personen:

* Pierre Bodard (Mediziner) (Pierre Henri Hippolyte Bodard; 1758–1826), französischer Arzt und Botaniker 
 Pierre Bodard (Maler) (1881–1937), französischer Maler